Le trigone fémoral, anciennement appelé triangle de Scarpa, est une région du membre inférieur ayant la forme d'un triangle à base supérieure localisée en haut de la cuisse, sur sa partie antéro-médiale. Il doit son nom à Antonio Scarpa. Il contient notamment une portion de l'artère fémorale et de la veine fémorale.

Du grec ancien τρίγωνος, trigōnos : « à trois angles ».

Limites 
Il est limité :
 en haut, par le ligament inguinal tendu entre l'épine iliaque antéro-supérieure et le tubercule pubien de l'os coxal ;
 latéralement, par le muscle sartorius ;
 médialement, par les muscles long adducteur ou gracile selon les définitions.

Le muscle ilio-psoas constitue son plancher latéral tandis que le muscle pectiné constitue son plancher sur le   versant médial.

Contenu 
Il livre passage à l'artère fémorale, à la veine fémorale, rejointe par la crosse de la veine grande saphène, et au nerf fémoral. Il contient un à trois ganglions lymphatiques profonds et une dizaine de ganglions superficiels.

Utilisation 
La prise du pouls fémoral s'effectue au niveau du triangle de Scarpa. Il est également possible d'accéder à la veine fémorale pour y placer un cathéter de voie centrale.

Liens externes  
 Trigone fémoral
 Encyclopédie Vulgaris Médical : Triangle de Scarpa 

Anatomie du membre inférieur
Scarpa